Bokashi (censuur), het wazig maken van geslachtsdelen in Japanse porno
 Bokashi (druktechniek), een Japanse houtblokafdruktechniek
 Bokashi (composteren), fermenteren van organisch afval